Ventral puede referirse a:
 El vientre (o abdomen), cavidad del cuerpo humano situada entre la cara inferior del tórax y la cara superior de la pelvis y las extremidades inferiores.
 La región ventral; en ciertos animales, como los peces, región que queda más próxima al suelo, y que, a su vez, contiene las regiones pectoral y abdominal.